Wsie na Słowacji:
 Sása (powiat Revúca)
 Sása (powiat Zwoleń)